Regionalna liga - Primorska skupina, također kao i Primorsko-goranska regionalna nogometna liga je bila liga petog stupnja nogometnog prvenstva Jugoslavije u sezoni 1990./91.  
Sudjelovalo je 16 klubova, a prvak je bio klub "Jedinstvo DIP" iz Ogulina.

Ljestvica 

 "Omladinac" Vrata - odustali nakon jesenskog dijela

Rezultatska križaljka 

 Izvori:

Povezani članci  
 Hrvatska liga – Zapad 1990./91.

Vanjske poveznice

Izvori 
 
 Petar Pavlić: Crikvenička nogometna kronika : naših '90 let, Crikvenica, 2009., UDK: 796.332(497.5), str. 130-131, 235  
 Juraj Katalinić: Nogometni klub "Ogulin" : 1932. – 2012. : 80 godina, Ogulin, 2012., , str. 60 
 kvarnerski.com, SAMO NA KVARNERSKOM: NOGOMET RIJEKE i OKOLICE dio 1. (1945-1991), objavljeno 25. srpnja 2013., pristupljeno 24. kolovoza 2021. 
 

1990-9011 regionalna Primorska
Primorska  regionalna
1990-91 Primorska